Richtenberg (België), een gehucht in gemeente Burg-Reuland in de Belgische provincie Luik.
Richtenberg (Duitsland), een plaats in het district Nordvorpommern in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren.